Forum Livii, nome latino della città di Forlì
 Livii, gens romana.